der Streitbare ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Christian der Streitbare (um 1123–um 1167), Graf von Oldenburg, siehe Christian I. (Oldenburg)

 Gerhard der Streitbare (1430–1500), Graf von Oldenburg, siehe Gerd der Mutige
 Günther der Streitbare (1529–1583), Graf von Schwarzburg und von Schwarzburg-Arnstadt, siehe Günther XLI. (Schwarzburg-Arnstadt)
 Heinrich (II.) der Streitbare († 1282/84), Graf der Grafschaft Zweibrücken, siehe Heinrich II. (Zweibrücken)
 Johann der Streitbare (um 1395–1466), Graf von Hoya, siehe Johann V. (Hoya)
 Philipp der Streitbare (1503–1548), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Neuburg, siehe Philipp (Pfalz-Neuburg)
 Rainald der Streitbare (1255–1326), Graf von Geldern und Herzog von Limburg, siehe Rainald I. (Geldern), siehe Rainald I. (Geldern) 
 Ruprecht (III.) der Streitbare (von Nassau) († 1191), Graf von Nassau, Gefolgsmann des Kaisers Friedrich I. Barbarossa und Teilnehmer des Dritten Kreuzzugs, siehe Ruprecht III. (Nassau)